Lessertia är ett släkte av spindlar som beskrevs av Smith 1908. Lessertia ingår i familjen täckvävarspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Täckvävarspindlar